Гайсар Бахтыгареевич Асылхужин (1 января 1944 — 28 апреля 2022) — бригадир волочильного цеха Белорецкого металлургического комбината. Полный кавалер ордена Трудовой Славы.

Биография 
Гайсар Бахтыгареевич Асылхужин родился 1 января 1944 г. в с. Нукатово Белорецкого района БАССР.
 
Образование — среднее специальное, в 1981 г. окончил Белорецкий металлургический техникум.

Трудиться начал в 1963 г. волочильщиком на Белорецком металлургическом комбинате, где с 1971 г. стал работать бригадиром волочильного цеха.
	
Бригада под руководством Г. Б. Асылхужина в годы девятой (1971—1975) и десятой (1976—1980) пятилеток добивалась выполнения ежедневной нормы выработки на 140 процентов, а в одиннадцатой пятилетке (1981—1985) средняя норма выработки была доведена до 157 процентов и сверх плана было выдано 100 тонн продукции. Четыре волочильщика бригады работали с личным клеймом качества.

В 1990 г. назначен мастером, в 1999 г. — старшим мастером волочильного цеха Белорецкого металлургического комбината. В 2004 г. вышел на пенсию. Проживал в г. Белорецке.

Скончался 28 апреля 2022. года.

Награды 
За досрочное выполнение планов и социалистических обязательств, высокие показатели в труде Г. Б. Асылгужин награждён орденами Трудовой Славы I (1986), II (1981), III (1975) степени, медалями.

Литература 
 Герои труда / сост. Р. А. Валишин [и др.]. — Уфа : Китап, 2011. — 432 с. — ISBN 978-5-295-05228-6.
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2005. — Т. 1: А-Б. — 624 с. ISBN 5-88185-053-X

Примечания

Ссылки 
 
 
 Рустэм Хамитов встретился с Героями Соцтруда и кавалерами ордена Трудовой Славы

Члены КПСС
Металлурги по алфавиту
Металлурги XX века
Металлурги XXI века
Металлурги СССР
Металлурги России
Похороненные в Белорецком районе
Делегаты XXVII съезда КПСС